Урожайное сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Урожайное сельское поселение — в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики.
 Урожайное сельское поселение — в Озинском районе Саратовской области.